Хамакар:

 Хамакар (ум. 804/806) — епископ Утрехта (790/791—804/806).
 Хамакар — село в Катангском районе Иркутской области.